al-Wusta () bezeichnet:

 al-Wusta (Oman), Gouvernement des Oman
 das 2014 aufgelöste bahrainische Zentralgouvernement in arabischer Sprache
 die 2002 aufgelöste bahrainische Region al-Wusta (Bahrain)
 von 1991 bis 1994 einen sudanesischen Bundesstaat, al-Wusta (Sudan)